Трог (геологія) — річкова долина з коритоподібним поперечним профілем
 Трог, Троґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара